They Go To The Woods est un album du groupe Herman Düne, paru en 2001 chez Shrimper Records.

Liste des morceaux 
 The Right Path Lays Open Before Me
 They Go to the Woods
 By the Door of the Temple
 Heed the Wrath
 From German Streets
 I Look at You at Night
 Strange Plot
 I'll Come Back When I Come Back
 Deer Wild Baby
 For the Night
 Black Dog 

Album musical sorti en 2001